Deep Impact désigne :
 Deep Impact ou L'Impact (Québec), film américain de Mimi Leder (1998)
 Le programme Deep Impact de la NASA, lancé en 2005
 Deep Impact, cheval de course japonais qui se distingue dans les courses de plat.